Борис Никитович Харчук (; 13 сентября 1931, с. Лозы, Волынь, Польша (ныне Збаражского района, Тернопольской области, Украина) — 16 января 1988, Рига) — украинский советский писатель, журналист, редактор. Член Союза писателей СССР (с 1958).

Биография 

Родился в крестьянской семье. После окончания школы в 1950 поступил в Кременецкий педагогический институт, откуда перевёлся в Полтаву.

В 1954 году окончил историко-филологический факультет Полтавского педагогического института им. В. Короленко, позже Высшие литературные курсы в Москве. Работал научным сотрудником литературно-мемориального музея И. П. Котляревского, журналистом, был заведующим сектором прессы ЦК ЛКСМ Украины.

В 1960 году стал первым редактором украинского детского журнала «Малятко», позже — был ответственным секретарём журнала «Знання та праця». Затем полностью посвятил себя творческой работе.

В 1968 г. был в числе подписавших Письмо-протест 139 на имя Леонида Брежнева, Алексея Косыгина и Николая Подгорного с требованием прекратить практику противозаконных политических судебных процессов.

Жил в Киеве. Умер от инфаркта в Риге 16 января 1988. Похоронен на киевском Берковецком кладбище.

Дочь — Роксана Харчук (р. 1964) — украинская писательница, литературовед.

Творчество 
Борис Харчук — автор романов, повестей, рассказов, новелл, эссе, на страницах которых проводил художественное исследование украинского национального характера и народной морали, особенно крестьянства, утверждал духовные ценности. Еще будучи студентом начал писать стихи. Одновременно посещал литературное объединение при редакции областной газеты «Зоря Полтавщини»

Уже с начала 1970-х годов его произведения выходили с купюрами, что привело к первому инфаркту в 1972 году.

Его повесть «Вишнёвые ночи» в 1992 году была экранизирована украинского кинематографистами. Произведения Б. Харчука ещё при жизни переводились на английский, немецкий, испанский, армянский, русский, таджикский и другие языки.

Избранная библиография 
Сборники повестей и рассказов
 «Йосип з гроша здачі» (1957)
 «З роздоріжжя» (1958)
 «Станція „Настуся“» (1965)
 «Закам’янілий вогонь» (1966)
 «Неслава» (1968)
 «Зазимки й весни» (1967)
 «Горохове чудо» (1969)
 «Помста» (1970)
 «Школа» (1979)
 «Материнська любов» (1972)
 «Невловиме літо» (1981)
 «Облава» (1981)
 «Українські ночі» (1985)
 «Подорож до зубра» (1986).
 «Мертвий час» (1987)

«Світова верба» 
романы
 «Волинь» (тетралогия, 1959—1965)
 «Майдан» (1970)
 «Хліб насущний» (1976)
 «Довга гора» (1979; отредакт. «Кревняки», 1984)
 «Межі і безмежжя» (написан в 1966, издан посмертно)

эссе
 «Слово і народ» (1988).

Экранизации 
Вишнёвые ночи

Награды и премии 
 Премия Кабинета Министров Украины имени Леси Украинки за произведения литературы и искусства для детей и юношества (1992, посмертно)

Ссылки 
 Борис Харчук
 Петр Кралюк. Две «Волыни» «Зеркало недели. Украина» № 32, 9 сентября 2016

Украинские писатели XX века
Писатели СССР
Писатели Украины
Выпускники Полтавского национального педагогического университета имени В. Г. Короленко
Похороненные на Берковецком кладбище
Редакторы СССР
Редакторы Украины
Члены Союза писателей СССР
Умершие от инфаркта миокарда
Детские писатели по алфавиту
Детские писатели СССР
Детские писатели Украины